Hans Pflaum (1910–1950)
 Hans-Georg Pflaum (1902–1979)